Miejscowości w USA:
 Manalapan – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Palm Beach
Gminy w USA:
 Manalapan (ang. Manalapan Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Monmouth